

Geografia 
 Contea di Runnels – contea dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Brandi Runnels – wrestler, manager e annunciatrice statunitense nota come Brandi Rhodes
 Cody Runnels – wrestler statunitense meglio noto come Cody Rhodes
 Terri Runnels – ex wrestler e manager di wrestling statunitense
 Virgil Runnels III – wrestler statunitense meglio noto come Goldust
 Virgil Runnels, Jr. – wrestler statunitense meglio noto come Dusty Rhodes

Pagine correlate 
 Rhodes